Günter Mieth ist der Name folgender Personen:
* Günter Mieth (Theologe) (1929–2018), deutscher Pfarrer und Superintendent
 Günter Mieth (Germanist) (1931–2013), deutscher Germanist und Literaturhistoriker